

Geografia 
 Dias d'Ávila – comune del Brasile nello Stato di Bahia

Persone 
 André Dias – calciatore brasiliano
 Antônio Gonçalves Dias – poeta e drammaturgo brasiliano
 Artur Soares Dias – arbitro di calcio portoghese
 Correia Dias – calciatore portoghese
 Gaspar Dias – pittore portoghese
 Henrique Dias – militare brasiliano
 Luiz Gustavo Dias – calciatore brasiliano
 Neige Dias – tennista brasiliana

Pagine correlate 

Diaz
Dies